Сия́нда Ксу́лу (; 30 декабря 1991, Дурбан) — южноафриканский футболист, защитник израильского клуба «Хапоэль» и сборной ЮАР.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру на родине, в ЮАР. На молодёжном уровне выступал за «Роял Коастал», «Кайзер Чифс» и «Мамелоди Сандаунз». С 2009 года игрок основной команды «Мамелоди Сандаунз». В сентябре 2012 года перешёл в футбольный клуб «Ростов». 26 сентября 2012 года дебютировал за «Ростов» в матче 1/16 финала кубка России против «Астрахани». В «Ростове» закрепиться в основном составе ему не удалось. Виной тому была конкуренция, а также результативные ошибки самого футболиста.

23 июня 2015 года Ксулу перешёл в «Кайзер Чифс». Футболист подписал с клубом из ЮАР контракт на пять лет.

В августе 2020 года подписал контракт с израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива.

В сборной 
Дебютировал в составе сборной ЮАР 15 июня 2012 года, в матче против Габона (3:0), в котором вышел на замену на 80 минуте.

Достижения 
 Ростов
 Обладатель Кубка России: 2013/14

Примечания 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Мамелоди Сандаунз»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Кайзер Чифс»
Игроки ФК «Марицбург Юнайтед»
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив